Vlag van Zagreb (provincie), de vlag van de Kroatische provincie Zagreb;
 Vlag van Zagreb (stad), de vlag van de Kroatische hoofdstad Zagreb.